Savelli je lahko:
 Savelli, občina v pokrajini Crotone italijanske dežele Kalabrija
 Savelli, priimek več znanih ljudi